Abaris, o Abari – personaggio della mitologia greca
 Abaris ou Les Boréades – opera lirica di Jean-Philippe Rameau
 Abaris Books – casa editrice statunitense
 Abaris – genere di coleotteri della famiglia Carabidae